Battaglia del Mincio o di Pozzolo – combattuta nel 1800
Battaglia del Mincio – combattuta nel 1814